Арт-панк (), или авангардный панк () — жанр, производный от панка и авангардной музыки, обычно применяющийся по отношению к музыкальным коллективам, которые развивали идеи панка, внося в них элементы авангарда, и, в отличие от классических панк-рокеров вроде Sex Pistols, имели связи с миром искусства.

История и развитие жанра 
Первые музыканты, творчество которых определялось критиками как «арт-панк», в большинстве своем принадлежали к нью-йоркской прото-панковой сцене середины 1970-х: New York Dolls, Ramones, Ричард Хэлл, Патти Смит. Коллективы вроде Wire, в состав которого входили в основном студенты из арт-колледжей, и The Ex, в чьем творчестве панк-роковый саунд сочетался с элементами нойза, джаза, этно и авангарда, описывались как «avant-punk» (авангардный панк).

В конце 1970-х слово «арт-панк» применялось к коллективам, игравшим пост-панк и новую волну, тексты песен которых имели ярко выраженную социальную направленность или так или иначе обращались к обществу зачастую в резкой форме. К таким группам относились The Fall, Pere Ubu, Devo, Television, Wire и Talking Heads. Позже по их стопам последовали такие исполнители, как, например, Dog Faced Hermans.

Радикальное направление «No Wave» («Без волны» или «Никакая волна») также причисляется к ветвям арт-панка;  из Suicide, один из родоначальников движения, говорил о нём как о «продолжении рок-музыки, развившейся в авангард».

Среди других коллективов, определявшихся как арт-панк — Fugazi и Goes Cube; Crass, также называли «арт-панком» в связи с их эффектными концертными выступлениями, включавшими в себя различные виды визуального и пр. искусства . Сам пост-хардкор, как самостоятельный музыкальный жанр, сформировался из хардкора и арт-панка с подачи бостонской группы Mission of Burma, повлиявшей также на многие пост-хардкор-коллективы, в том числе и Fugazi.

В СССР и России 
В СССР в середине—конце 1980-х годов подобные музыкальные эксперименты устраивали нововолновые рок-группы, возможно, подражая этим Talking Heads. В числе наиболее видных представителей были АукцЫон,
Звуки Му, Ногу Свело, также к арт-панку можно отнести раннее творчество группы «ДК» (до 1985 года).

Помимо «новолновых» коллективов, передовиками арт-панка в СССР были представители сибирской панк-сцены во главе с Егором Летовым и Олегом Судаковым (он же «Манагер»). Помимо «Гражданской обороны», Летов и Судаков создали несколько студийных концептуальных проектов, самый известный из которых — «Коммунизм», ранние работы которого были записаны в жанре арт-панк, а также «Армия Власова», «Цыганята и Я с Ильича», «Христосы на паперти» и многие другие. В частности, влияние на сибирских панков оказала группа «ДК».

В России 1990-х годов элементы арт-панка использовались музыкантами в связи с расцветом пост-хардкора, наиболее известный пример — группа «Химера» (альбом 1993 года).Также слово «арт-панк» многими ассоциировалось с творчеством группы «Король и Шут», записавшей в 2010 году альбом «Театр демона», по словам Андрея Князева, выдержанный в жанре арт-панк. Также элементы арт-панка Князев использовал в собственной группе «КняZz».

Представители стиля арт-панк

 A Frames
 Art Brut
 At the Drive-In
 Glenn Branca
 Crass
 Daughters
 Devo
 DNA
 Dog Faced Hermans
 The Ex
 Dead Kennedys
 The Fall
 Fugazi
 Gang of Four

 Glintshake
 Hose
 Hot Hot Heat
 Liars
 Mission of Burma
 Richard Hell & The Voidoids
 Ikara Colt
 The Monochrome Set
 No Age
 Patti Smith Group
 Pere Ubu
 Pylon
 This Heat
 The Raincoats

 The Rakes
 The Rapture
 Scratch Acid
 Scritti Politti
 The Stranglers
 Suicide
 Talking Heads
 Teenage Jesus & The Jerks
 Television
 Wipers
 Wire	 
 Yeah Yeah Yeahs

 Гражданская оборона
 ДК
 Звуки Му
 Коммунизм
 Химера
 Христосы на паперти
 Цыганята и Я с Ильича

Примечания 

Жанры панк-рока
Жанры экспериментальной музыки